Arameeërs, de afstammelingen van Aram
Aram-Naharaim, het Aramese Rijk uit de oudheid
Paddan-Aram, een streek in het noorden van Mesopotamië
Aram (persoon), een bijbels persoon 
Aram (strip), een ridderstrip van Piet Wijn
Aram (plaats), een plaats in Afghanistan

Zie ook:
 Aram Chatsjatoerjan, Armeens componist
 Aram van de Rest, Nederlands acteur
 Aram Chaos, krater op Mars
 ARAM, een spelmode binnen League of Legends